Bates Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bates Hill (Colorado)
 Bates Hill (Connecticut)
 Bates Hill (Massachusetts)
 Bates Hill (Vermont)